Осада Грунло:
 Осада Грунло (1595)
 Осада Грунло (1597)
 Осада Грунло (1606)
 Осада Грунло (1627)